Маркоc Родригес, более известный под псевдонимом Infamous — музыкальный продюсер из Майами, штат Флорида. Обладатель «Грэмми» и бывший 3-кратный чемпион мира по диджеингу. Infamous наиболее известен благодаря сотрудничеству с американским рэпером Lil Wayne. За свою карьеру музыкального продюсера работал с такими исполнителями, как Fat Joe, Birdman, Nelly, Lupe Fiasco, The Game, Juelz Santana, Kool G Rap и другими.

Дискография производства 
 Juelz Santana — What the Game’s Been Missing! (2005)
 08. «Make It Work for You» Ft. Lil Wayne and Young Jeezy (совместно с Doe Boyz)
 10. «Gangsta Shit» (совместно с Doe Boyz)
 13. «Freaky» (совместно с Develop)

 Lil Wayne — Tha Carter III Leaks (2007)
 00. «La La La»
 00. «Talkin Bout it»
 00. «Pussy MVP»

 Lil Wayne — The Leak EP (2007)
 05. «Talkin Bout it»

 Lil Wayne — Tha Carter III (2008)
 02. «Mr. Carter» Ft. Jay-Z (совместно с Andrew «Drew» Correa)
 14. «Playing With Fire» Ft. Berry Wright (гитара и клавишные)

 Ace Hood — Gutta (2008)
 13. «Top of The World»

 Plies — Da Realist (2008)
 06. «Family Straight»

 Jah Cure — The Universal Cure (2009)
 06. «Universal Cure»

 Capone-n-Noreaga — Channel 10 (2009)
 11. «Beef» (клавишные)

 Lil Wayne — 2009
 00. «Kobe Bryant»
 00. «I’m Not Human»

 Fat Joe — J.O.S.E. 2 (2009)
 02. «Joey Don’t Do It»
 12. «Music» (Ft. Cherlise) (совместно с Laurent «Slick» Cohen)

 Birdman — Priceless (2009)
 06. «Bring It Back» Ft. Lil Wayne (совместно с Laurent «Slick» Cohen)
 18. «Southside Remix» Ft. Lil Wayne, Rick Ross, and Mack Maine (совместно с Laurent «Slick» Cohen)

 Young Money Entertainment — We Are Young Money (2009)
 15. «Finale» (T-Streets, Gudda Gudda, Jae Millz, Tyga, Lil Chuckee, Lil Twist, Nicki Minaj, Shanell, Mack Maine, Drake & Lil' Wayne) (совместно с Angel «Onhel» Aponte)

 Lil Wayne — Rebirth (2010)
 02. «Prom Queen» Ft. Shanell (совместно с Angel «Onhel» Aponte)
 03. «Ground Zero» (совместно с StreetRunner)
 10. «One Way Trip» Ft. Kevin Rudolf and Travis Barker (совместно с Travis Barker, Kevin Rudolf)
 12. «The Price is Wrong»
 14. «I’m So Over You» Ft. Shanell

 Fat Joe — The Darkside Vol. 1 (2010)
 04. «Kilos» Ft. Camron and The Clipse
 05. «Rappers are in Danger»

 Rick Ross — The Albert Anastasia EP (2010)
 01. «Diddy Speaks» Ft. Diddy

 Travis McCoy — Lazarus (2010)
 06. «Akidagain»

 Lil Wayne — I Am Not a Human Being (2010)
 04. «I Am Not A Human Being» (совместно с Drew Correa)

 Kid Sister — «Fool’s Gold Records Vol. 1» (2010)
 06. «Don’t Stop Movin» (совместно с Develop)

 Nelly — 5.0 (альбом) (2010)
 01. «I’m Number One» Ft. Birdman & DJ Khaled

 Eve — Monster Monday’s (2011)
 00. «Numba 1 Hot Steppa» Ft. Swizz Beatz

 Kool G Rap — Riches, Royalty, Respect (2011)
 15. «Harmony Homicide»

 Lil Wayne — Tha Carter IV (2011)
 14. «President Carter» (совместно с Angel «Onhel» Aponte, Christopher Allen)

 The Game — California Republic (микстейп) (2012)
 14. «Skate On» Ft. Lupe Fiasco

 Lupe Fiasco — Lupe Fiasco's Food And Liquor II: The Great American Rap Album (2012)
 13. «Form Follows Function»

 Meek Mill — Dreams and Nightmares (2012)
 06. «Maybach Curtains» Ft. Nas, Rick Ross and John Legend (совместно с The-Agency)

Примечания

Ссылки 
 Страница в «Твиттер»
 Official Страница в «Фейсбук»